Заводок — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Заводок — деревня в Сидоровском сельсовете Краснопольского района Могилёвской области.
 Заводок — деревня в Мхиничском сельсовете Краснопольского района Могилёвской области.

Россия 
 Заводок — деревня в Суражском районе Брянской области.